Das Madison der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde am 6. August 2021 um 17:15 Uhr Ortszeit (10:15 Uhr MESZ) im Izu Velodrome ausgetragen. Es war die erste Auflage dieser Disziplin für Frauen bei den Olympischen Spielen. Bei den Männern wurden bereits zwischen 2000 und 2008 Medaillen im Madison vergeben. Erste Olympiasiegerinnen der Geschichte wurden die Britinnen Katie Archibald und Laura Kenny.

Ergebnisse 

Madison Frauen
Sportveranstaltung in Izu (Shizuoka)
Bahnradsport-Wettbewerb in Japan